Zara steht für:

 Zara (Ethnie), eine Bevölkerungsgruppe in Bobo-Dioulasso
 Zara (Unternehmen), eine spanische Bekleidungskette
 Zara-Klasse, ein Bautyp italienischer Schwerer Kreuzer
 Zara (Schiff, 1930), Typschiff der Zara-Klasse

geographische Objekte:
 Zara (Sivas), Stadt in Sivas, Zentralanatolien, Türkei
 Zara (Sachsen), historischer Gau im Stammesherzogtum Sachsen
 italienischer Name von Zadar, Stadt in Kroatien

Personen:
 Alberto da Zara (1889–1951), italienischer Admiral
 Lara Yussif Zara (* 1982), irakische Politikerin und Bürgermeisterin von Alqosch
 Zara (Sängerin) (* 1983), russische Popsängerin und Schauspielerin
 Zara Schmelen (1793–1831), Missionarin und Bibelübersetzerin

ZARA steht als Abkürzung für:
 Zeebrügge, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, siehe ZARA-Häfen
 Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit, ein österreichischer antirassistischer Verein

Siehe auch:
 Sara
 Tzara
 Zahra
 Zarra

Abkürzung